
Termin -{CHF}- ima više značenja.

 Švajcarski franak
 Zatajenje srca ()